John A. Hall — sociólogo canadense
 John Lewis Hall — físico estadunidense
 John Hall Gladstone — químico britânico
 John Hall Wheelock — poeta estadunidense

 
Desambiguações de antropônimos